Hübotter ist der Familienname folgender Personen:  

 Franz Hübotter (1881–1967), deutscher Medizinhistoriker und Sinologe
 Klaus Hübotter (1930–2022), Bremer Bauunternehmer und Mäzen
 Peter Hübotter (1928–2002), deutscher Architekt
 Wilhelm Hübotter (1895–1976), deutscher Architekt